Рене Семуэль Кассен (; 5 октября 1887 года,  — 20 февраля 1976 года, ) — французский юрист и общественный деятель, один из авторов Всеобщей декларации прав человека. Лауреат Нобелевской премии мира 1968 года и премии ООН по правам человека того же года. Председатель Европейского суда по правам человека в 1965—1968 годах.

Родился в семье еврейского происхождения.

Служил на фронтах Первой мировой войны, после чего организовал организацию ветеранов левой политической направленности.

В 1941—1943 гг. министр юстиции в правительстве Свободной Франции.

После Второй мировой войны стал одним из инициаторов и авторов Всеобщей декларации прав человека, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года. Впоследствии он работает над проектом Конвенции о защите прав человека и основных свобод, основой которой стала Всеобщая декларация прав человека.

Был первым президентом Международной ассоциации юристов-демократов.

Членкор Британской академии (1971).

Примечания 

Выпускники лицея Массены
Дипломаты Франции
Должностные лица ООН
Министры юстиции Франции
Председатели судов
Судьи Европейского суда по правам человека
Юристы Франции
Похороненные в парижском Пантеоне
Лауреаты Нобелевской премии мира
Лауреаты Нобелевской премии из Франции
Участники Первой мировой войны (Франция)
Члены-корреспонденты Британской академии
Члены Конституционного совета Франции
Иностранные члены Сербской академии наук и искусств
Члены Академии моральных и политических наук
Почётные доктора Брандейского университета